Economy steht für:
 Beförderungsklasse im Flugverkehr, siehe Beförderungsklasse #Economy Class
 Economy (Pennsylvania), Ort in Pennsylvania
Old Economy, historische Siedlung in Pennsylvania
 Economy Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Vogue Motor Car Company, vorher Economy Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

economy steht für:
 economy (Wochenzeitung), österreichische Wochenzeitschrift für Forschung, Technologie und Wirtschaft

Siehe auch:
 Ökonomie (Begriffsklärung)